Java (eiland), een eiland in Indonesië
 Javaans, de taal die gesproken wordt op het eiland Java
 Javanen, inwoners van het eiland Java

Vernoemd

Geografie
 Java-eiland, (een woonwijk op) een eiland in de gemeente Amsterdam
 Java (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
 Java (Suriname), een plaats in Suriname
 Java (Harlingen), een voormalig pakhuis in Harlingen

 Dzjava (gemeente), een gemeente/district in Georgië dat gelegen is in Zuid-Ossetië
 Dzjava (plaats), een plaats in Georgië die gelegen is bovengenoemd district in Zuid-Ossetië

Informatica
 Java Runtime Environment, de omgeving om Java-applets te laden
 Java (programmeertaal), een programmeertaal
 Java Virtual Machine
 JavaScript, een scripttaal
 Java-applet

Overig
 Java (band), een Franse muziekgroep
 Java (dans), een Parijse dans
 Java (spel), een bordspel
 Erwin Java, een Nederlands gitarist
 Hr.Ms. Java (1925), een Nederlandse kruiser
 Jawa (motorfietsmerk), een Tsjechisch motorfietsmerk